Суперкубок Сінгапуру з футболу 2016  — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 13 лютого 2016 року між чемпіоном Сінгапуру клубом ДПММ та володарем Кубка Сінгапуру клубом Альбірекс Ніїгата Сінгапур.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt
 Матч на footballdatabase
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на сайті Асоціації футболу Сінгапуру

2016
Сінгапур
Лютий 2016
2016 у сінгапурському спорті